Maria (ur. 2 lutego 1527, zm. 16 lutego 1554) – córka Barnima IX Pobożnego, księcia pomorskiego, szczecińskiego i wołogoskiego, oraz Anny.

Rodzina 
Maria została wydana za mąż za Ottona IV, hrabiego holsztyńskiego na Schaumburgu. Ze związku małżeńskiego zawartego 16 lipca 1544 pochodziło czterech synów:
 Herman (ur. 1545, zm. 1592) – biskup Minden,
 Otton (ur. 1546, zm. 1572),
 Adolf XI (XIV) (ur. 1547, zm. 1601) – hrabia holsztyński na Schaumburgu,
 Antoni (ur. 1549, zm. 1599) – biskup Minden.

Genealogia

Przypisy

Bibliografia

Opracowania

Opracowania online 
 Aschoff H-G., Otto IV. Graf von Schaumburg (niem.) [w:] NDB, ADB Deutsche Biographie (niem.), [dostęp 2012-02-02].

Gryfici
Urodzeni w 1527
Zmarli w 1554